Laura Grasemann (ur. 30 kwietnia 1992) – niemiecka narciarka dowolna, specjalizująca się w jeździe po muldach.

Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 1 lutego 2008 roku w Châtel, gdzie w zawodach Pucharu Europy zajęła piąte miejsce. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 grudnia 2008 roku w Méribel, zajmując 24. miejsce w jeździe po muldach. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Pierwsze podium w zawodach tego cyklu wywalczyła 4 marca 2018 roku w Tazawako, gdzie rywalizację w muldach podwójnych zakończyła na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją jedynie Tess Johnson z USA i Australijka Britteny Cox. W 2012 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Valmalenco, zajmując piąte miejsce w muldach podwójnych i siódme w jeździe po muldach. W 2015 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Kreischbergu, zajmując dziewiąte miejsce w muldach i jedenaste w muldach podwójnych. Podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata w Sierra Nevada była jedenasta w muldach i osiemnasta w muldach podwójnych. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku, gdzie zajęła 22. miejsce w jeździe po muldach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
  Tazawako – 4 marca 2018 (muldy podwójne) – 3. miejsce

Pozycje w poszczególnych zawodach

Jazda po muldach

Przypisy

Bibliografia 

 

Niemieccy narciarze dowolni
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992